Regnum bezeichnet:

 in historischem Kontext eine Herrschaft, einen Herrschaftsbereich oder eine Herrschaftszeit, siehe auch Reich, Interregnum, Regna
 in der Biologie eine Ebene in der Systematik, siehe Reich (Biologie)
 ein Computerspiel, siehe Regnum Online
 Regnum (Nachrichtenagentur), eine nichtstaatliche Nachrichtenagentur in Russland

Siehe auch: